epigenetisch (griech. epigenesis „nachträgliche Entstehung“) steht für:
 Epigenetik, eine Fachrichtung der Biologie, die sich mit der Vererbung von nicht von Genen festgelegten Eigenschaften befasst
 Epigenese, die Herausbildung neuer Strukturen bei der Entwicklung eines Lebewesens (im Widerspruch zu der früheren Präformationslehre)
 Epigenese (Geologie), in der Geomorphologie die nachträgliche Entstehung von Strukturen in einer älteren Umgebung

Siehe auch: